Вель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Вель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна